Schenker League 2009/2010 – 6. sezon rozgrywek o mistrzostwo krajów bałtyckich. Zainaugurowany został 17 października 2009 roku i trwać będzie do wiosny 2010 roku.

W fazie zasadniczej 9 zespołów rozegra mecze system każdy z każdym, mecz i rewanż.

W sezonie 2009/2010 w Pucharze CEV kraje bałtyckie reprezentować będzie Selver Tallinn.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Tabela fazy zasadniczej 

Drużyny, które zajęły miejsca 1-4, rozegrały ze sobą spotkania o miejsca 1-4 przed fazą play-off, a zespoły, które uplasowały się na miejscach 5-9 rozegrały spotkania o miejsca 5-9.

Liderzy

Mecze o miejsca 1-4

Tabela wyników

Wyniki meczów

Tabela 

Drużyny, które zajęły miejsca 1-2, automatycznie awansowały do półfinałów fazy play-off, natomiast zespoły z miejsc 3-4 zagrały w ćwierćfinałach.

Mecze o miejsca 5-9

Tabela wyników

Wyniki meczów

Tabela 

 UWAGA: Przy ustalaniu klasyfikacji końcowej do powyższej tabeli doliczano punkty z fazy zasadniczej.

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 

Liga bałtycka w piłce siatkowej mężczyzn
2009 w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej